Aquaria peut désigner :
 Aquaria, une planète de Star Wars ;
 Aquaria, un jeu vidéo ;
 Aquaria, un groupe brésilien de  Power metal ;
 Aquaria, le pseudonyme de Giovanni Palandrani (né en 1996), une personnalité télévisée et drag queen américaine.